Friedrich-List-Platz steht für:

 Friedrich-List-Platz (Böblingen), Baden-Württemberg
 Friedrich-List-Platz (Dresden), Sachsen
 Friedrich-List-Platz (Leipzig), Sachsen